Blindfold est le titre original du film Les Yeux bandés, sorti en 1965 ;
 Blindfold est un roman de Kevin J. Anderson, sorti en 1995 ;
 Blindfold est un single de Morcheeba sur l’album Big Calm, sorti en 1998 ;
 Blindfold est un album de Greenthink, sorti en 1999 ;
 Blindfold est un personnage de comics.